Пржевальский — русская фамилия.

Известные носители 
 Пржевальский, Владимир Михайлович (1840—1900) — московский адвокат и общественный деятель; редактор «Юридического вестника».
 
 Пржевальский, Михаил Алексеевич (1859—1934) — генерал от инфантерии, участник Первой мировой и Гражданской войн.
 Пржевальский, Николай Михайлович (1839—1888) — российский путешественник и натуралист.
 Пржевальский, Станислав Иванович (1912—1988) — советский легкоатлет.

Другое 
 «Пржевальский» — историко-биографический фильм режиссёра Сергея Юткевича (1951).
 «Пржевальский» — пассажирский теплоход проекта 860 Амурского речного пароходства, названный в честь Николая Михайловича Пржевальского.

См. также 
 Пржевальское (значения)
 Пржевальская

Примечания